Victor Ruffy (1823-1869), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad
 Victor Ruffy (1937-2016), Zwitsers politicus en voorzitter van de Nationale Raad